Dénes János (1914–1985) sebészorvos, gyermekgyógyász, egyetemi docens
 Dénes János (1927–?) erdész
 Dénes János (1930–2021) vegyész, politikus, országgyűlési képviselő
 Dénes János (1933–) festő, grafikus
 Dénes János (1936–) gépészmérnök